Graeme est un prénom masculin :
 .

 Bruce Graeme, nom de plume de Graham Montague Jeffries, écrivain britannique

Voir aussi 
 , une page d'homonymie.